Las Tijeras es un paraje argentino ubicado en el partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires. Se sitúa en el Monte Las Tijeras (36S-56O), a 11 km de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú. 

En este lugar, entre las raíces de un tala centenario, fueron hallados los restos del legendario payador Santos Vega en el año 1945.

Turismo en Argentina
Localidades rurales de Buenos Aires
Partido de General Lavalle